Kokir Gedebano est un woreda du centre-sud de l'Éthiopie, situé dans la zone Gurage de la région des nations, nationalités et peuples du Sud.

Notes et références 
 

Woreda dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud